Аким Панфилович Лаверецкий (1805—1888) — русский скульптор. Свободный художник–литейщик. Отец скульпторов Николая Акимовича Лаверецкого (1839—1907) и Ивана Акимовича Лаверецкого (1840—1911).

Биография 

Учился в Императорской Академии Художеств как вольноприходящий ученик. В 1847 году получил звание неклассного художника по скульптуре.

Работы 
 «Венера, подвязывающая сандалии» (Эрмитаж).
 «Мраморная группа с младенцем Иисусом и Св. Иоанном»,
 Бюст князя А. Голицына
 Бюст И. И. Бецкого. Установлен в 1868 году во дворе Петербургского Воспитательного дома. Увеличенная копия с оригинала Я. И. Земельгака, 1803; наб. Мойки, 52.

Примечания

Ссылки 
 
 

Скульпторы Российской империи